Кебили:

Топоним:

 Кебили — вилайет в Тунисе
 Кебили — город в Тунисе